Laureano peut désigner:
 Laureano, nom propre ;
 Félix Laureano,  photographe philippin et espagnol ;

Voir aussi